

Codici e sigle 
 BON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Flamingo – Bonaire / Kralendijk, Regno dei Paesi Bassi
 BON – codice vettore ICAO di B&H Airlines
 bon – codice ISO 639-3 della lingua bine
 BON – abbreviazione con cui era noto il gruppo musicale tedesco Band ohne Namen

Geografia
 Capo Bon – promontorio della Tunisia

Persone
 Alvise Bon (1547-1603) – nobiluomo italiano
 Anna Bon (1738-dopo il 1767) – compositrice e cantante italiana
 Antonio Bon (1462-1525) – nobiluomo e politico italiano
 Carlo Bon Compagni (1804-1880) – politico
 Filippo Bon (tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo-1551) – vescovo cattolico italiano
 Francesco Bon (1310-?) – nobiluomo e politico veneziano 
 Francesco Augusto Bon (1788-1858) – attore teatrale e commediografo italiano
 François Bon (1953) – scrittore e traduttore francese
 Georges Bon (1886-1949) – calciatore francese
 Giovanni Bon (...-dopo il 1442) – scultore e architetto italiano
 Jan Bon (...) – vescovo vetero-cattolico olandese 
 Laura Bon (1825-1904) – attrice teatrale italiana, figlia di Francesco Augusto
 Lauro Bon (1961) – ex cestista italiano
 Léon van Bon (1972) – ex ciclista su strada e pistard olandese
 Luigi Bon (1888-1969) – dirigente d'azienda italiano
 Maria Grazia Bon (1943-2020) – attrice italiana
 Marino Bon (1910-...) – calciatore italiano
 Marino Bon Valsassina (1921-1991) – giurista e docente italiano
 Michele Bon (1960) – tastierista italiano
 Naftali Bon (1945-2018) – velocista keniota
 Nicolò Bon (1635-1712) – numismatico italiano
 Ottaviano Bon (1552-1623) – letterato e ambasciatore veneziano
 Paolo Bon (1940) – etnomusicologo e direttore di coro italiano
 Pietro Bon (XV secolo-1529) – architetto italiano
 Rino Bon (1940-2012) – allenatore di calcio e calciatore italiano

Altro
 Bon – cognome italiano
 Bön – antica religione tibetana, prebuddista
 Bon – patrizi della Repubblica di Venezia.
 Bon (盆) o Obon (お盆) – festività buddhista giapponese

Pagine correlate
 Alessandro Bon
 Andrea Bon
 Bartolomeo Bon

Altri progetti